Idgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Idgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Idgrund, Björneborg, Satakunta, 
 Idgrund (Finström, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar